Ström bzw. Strøm ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Ström (1901–1986), schwedischer Skilangläufer
 Anna Odine Strøm (* 1998), norwegische Skispringerin

 Annika Ström (* 1964), schwedische Künstlerin
 Carl-Erik Ström (* 1938) finnischer Literat, Installationskünstler und Fotograf
 Carsten Ström (1913–1995), schwedischer Künstler
 Einar Strøm (1885–1964), norwegischer Turner
 Eva Ström (* 1947), schwedische Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Ärztin
 Fredrik Ström (1880–1948), schwedischer Politiker (Kommunist) und Autor
 Gertrud Ström (* ??), schwedische Eiskunstläuferin
 Hans Pauli Strøm (* 1947), färöischer Politiker
 Hans Strøm (1726–1797), norwegischer Naturforscher
 Harald Strøm (1897–1977), norwegischer Eisschnellläufer und Fußballspieler
 Jon Rune Strøm (* 1985), norwegischer Jazzmusiker
 Kirsti Strøm Bull (* 1945), norwegische Juristin und Hochschullehrerin
 Kristian Strøm (1892–1980), norwegischer Eisschnellläufer
 Oscar af Ström (1867–1952), schwedischer Reiter
 Pär Ström (* 1959), schwedischer IT-Experte

Siehe auch:
 Wetzstein von Strøm